Le genre végétal Lagurus, appelé Lagure, de la famille Poaceae
 Le genre animal Lagurus, de la famille de rongeurs Muridae ou Cricetidae